La Primera División 1974 è stata la 46ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 8ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Gruppo A

Gruppo B

Playoff per il secondo posto
Boca Juniors 2-0 Ferro Carril Oeste

Gruppo finale

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo finale

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1974 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1974
Campionato argentino di calcio